Ел Гварда има више значења:

 Ел Гварда (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Гварда, Пуерто ел Гварда (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гварда (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику